Le nom Maverick, Maverick’s ou Mavericks provient de  (1803–1870), un éleveur texan.

Depuis le , le nom est également utilisé comme prénom masculin, notamment dans les pays anglo-saxons.

Arts

Bande dessinée 
 Maverick, super-héros appartenant à l'Univers Marvel ;
 Maverick, histoire courte sur une bande dessinée de Lucky Luke ;
 Maverick, label de la maison d'édition américaine Dark Horse Comics ;

Cinéma et télévision 
 Maverick, série télévisée américaine des années 1950 ;
 Maverick, film américain de Richard Donner de 1994 ;
 Chasing Mavericks ou À la poursuite de Mavericks, film américain de 2012 ;
 Top Gun : Maverick, suite américaine du film Top Gun de Joseph Kosinski, sorti en 2022,
 Maverick, surnom donné au personnage interprété par Tom Cruise dans ce film ;
 , société de production cinématographique ;

Musique 

 The Mavericks, un groupe américain de musique country ;
 Maverick Records, label de musique ;

Marques et noms commerciaux 

 Maverick, montagnes russes du parc Cedar Point ;

Industries 
 AEA Maverick, avion monoplace de voltige ;
 AGM-65 Maverick, missile air-sol d'origine américaine ;
 , appellation utilisée pour quatre modèles différents de voitures ;

Compagnies 
 Maverick, société créée par Madonna, Frederick DeMann et Ronnie Dashev en , appartenant désormais au groupe Warner Music, avec pour filiales :
Maverick Films, société de production cinématographique,
 Maverick Records, label de musique ;
Maverick, label de la maison d'édition américaine Dark Horse Comics ;

Informatique 
 OS X Mavericks, version du système d'exploitation d'Apple ;
Maverik, cadriciel du projet GNU pour environnements de réalité virtuelle en trois dimensions ;
 Maverick Meerkat, nom de la distribution  ;

Sport 
 Maverick’s Point, spot de surf aux États-Unis ;
Mavericks de Dallas, équipe de basketball américaine évoluant en NBA ;
Calgary Mavericks, club de rugby canadien.

Homonymie